Njuonajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Njuonajaure (Frostvikens socken, Jämtland, 717093-143724), sjö i Strömsunds kommun,  (7,59 ha)
Njuonajaure (Frostvikens socken, Jämtland, 721253-144153), sjö i Strömsunds kommun,  (6,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn